Paolo Di Canio (* 9. července 1968, Řím, Itálie) je bývalý italský fotbalista, který byl znám svou výbušnou povahou. Po skončení aktivní hráčské kariéry se stal trenérem. Od března do září 2013 vedl anglický klub Sunderland AFC, s nímž dokázal vyhrát pouze 3 zápasy. Sám sebe označoval za fašistu. Je držitelem ceny FIFA Fair Play Award za rok 2001, když odmítl skórovat proti z předešlého zákroku zraněnému brankáři.

Přestupy 

 z Lazia do Juventusu za 500 000 eur
 z Juventusu do AC Milan za 750 000 eur
 z AC Milan do Celtic Glasgow za 2 000 000 eur
 z Celtic Glasgow do Sheffieldu zadarmo
 z Sheffieldu do West Ham United za 2 250 000 eur
 z West Ham United do Charltonu zadarmo
 z Charltonu do Lazia zadarmo

Statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italské ligy (1995/96)
 1× vítěz Poháru UEFA (1992/1993)
 1× vítěz Superpoháru UEFA (1994)

Reprezentace 
 1× na ME 21 (1990 – bronz)

Individuální 
 1× Hráč roku dle SPFA (1996/97)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil trenéra na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví trenéři
Italští neofašisté
Fotbaloví útočníci
Fotbalisté Lazia Řím
Fotbalisté Juventusu Turín
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Charlton Athletic FC
Fotbalisté Sheffieldu Wednesday
Fotbalisté SSC Neapol
Fotbalisté Celtiku
Fotbalisté West Ham United FC
Narození v roce 1968
Žijící lidé
Muži
Vítězové Poháru UEFA
Vítězové Superpoháru UEFA
Narození 9. července
Narození v Římě
Trenéři Sunderland AFC